Ел Охочал има више значења:

 Ел Охочал (Сан Хуан Баутиста Тустепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Охочал (Игнасио де ла Љаве), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Охочал (Тлалискојан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Охочал (Трес Ваљес), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику